Bompas (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bompas (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje